Der Babysitter-Club bzw. The Baby-Sitters Club bezeichnet:

 The Baby-Sitters Club (Buchreihe), eine US-amerikanische Buchreihe von Ann M. Martin
 The Baby-Sitters Club (Fernsehserie), eine auf der Buchreihe basierende US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 1990
 Angriff der Schnullerbrigade, im Original The Babysitters-Club, ein auf der Buchreihe basierender US-amerikanischer Film von Melanie Mayron aus dem Jahr 1995
 Der Babysitter-Club (Fernsehserie), eine auf der Buchreihe basierende US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2020